Velika nagrada Malezije 2008 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2008. Odvijala se je 23. marca 2008.

Rezultati

Kvalifikacije 
* - kazen.

|-
!1
|2
| Felipe Massa
|Ferrari
|1:35,347
|1:34,412
|1:35,748
|1
|-
!2
|1
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:35,645
|1:34,188
|1:36,230
|2
|-
!3
|23
| Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:35,227
|1:34,759
|1:36,613
|8*
|-
!4
|22
| Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:35,392
|1:34,627
|1:36,709
|9*
|-
!5
|11
| Jarno Trulli
|Toyota
|1:35,205
|1:34,960
|1:36,711
|3
|-
!6
|4
| Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:35,794
|1:34,811
|1:36,727
|4
|-
!7
|3
| Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:35,729
|1:34,648
|1:36,753
|5
|-
!8
|10
| Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:35,440
|1:34,967
|1:37,009
|6
|-
!9
|5
| Fernando Alonso
||Renault
|1:35,983
|1:35,140
|1:38,450
|7
|-
!10
|12
| Timo Glock
|Toyota
|1:35,891
|1:35,000
|1:39,656
|10
|-
!11
|16
|| Jenson Button
|Honda
|1:35,847
|1:35,208
|
|11
|-
!12
|9
| David Coulthard
|Red Bull-Renault
|1:36,058
|1:35,408
|
|12
|-
!13
|6
| Nelson Piquet Jr.
|Renault
|1:36,074
|1:35,562
|
|13
|-
!14
|17
| Rubens Barrichello
|Honda
|1:36,198
|1:35,622
|
|14
|-
!15
|15
| Sebastian Vettel
|Toro Rosso-Ferrari
|1:36,111
|1:35,648
|
|15
|-
!16
|7
| Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:35,843
|1:35,670
|
|16
|-
!17
|21
| Giancarlo Fisichella
|Force India-Ferrari
|1:36,240
|
|
|17
|-
!18
|8
| Kazuki Nakadžima
|Williams-Toyota
|1:36,388
|
|
|22*
|-
!19
|14
| Sébastien Bourdais
||Toro Rosso-Ferrari
|1:36,677
|
|
|18
|-
!20
|18
|| Takuma Sato
|Super Aguri-Honda
|1:37,087
|
|
|19
|-
!21
|20
| Adrian Sutil
|Force India-Ferrari
|1:37,101
|
|
|20
|-
!22
|19
| Anthony Davidson
|Super Aguri-Honda
|1:37,481
|
|
|21
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 56
| 1:31:18,555
| 2
| 10
|-
! 2
| 4 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 56
| + 19,570 s
| 4
| 8
|-
! 3
| 23 ||  Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes
| 56
| + 38,450 s
| 8
| 6
|-
! 4
| 11 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 56
| + 45,832 s
| 3
| 5
|-
! 5
| 22 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 56
| + 46,548 s
| 9
| 4
|-
! 6
| 3 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 56
| + 49,833 s
| 5
| 3
|-
! 7
| 10 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 56
| + 1:08,130
| 6
| 2
|-
! 8
| 5 ||  Fernando Alonso || Renault
| 56
| + 1:10,041
| 7
| 1
|-
! 9
| 9 ||  David Coulthard || Red Bull-Renault
| 56
| + 1:16,220
| 12
|
|-
! 10
| 16 ||  Jenson Button || Honda
| 56
| + 1:26,214
| 11
|
|-
! 11
| 6 ||  Nelson Piquet Jr. || Renault
| 56
| + 1:32,202
| 13
|
|-
! 12
| 21 ||  Giancarlo Fisichella || Force India-Ferrari
| 55
| +1 krog
| 17
|
|-
! 13
| 17 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 55
| +1 krog
| 14
|
|-
! 14
| 7 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 55
| +1 krog
| 16
|
|-
! 15
| 19 ||  Anthony Davidson || Super Aguri-Honda
| 55
| +1 krog
| 21
|
|-
! 16
| 18 ||  Takuma Sato || Super Aguri-Honda
| 54
| +2 kroga
| 19
|
|-
! 17
| 8 ||  Kazuki Nakadžima || Williams-Toyota
| 54
| +2 kroga
| 22
|
|-
! Ods
| 15 ||  Sebastian Vettel || Toro Rosso-Ferrari
| 39
| Hidravlika
| 15
|
|-
! Ods
| 2 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 30
| Zavrten
| 1
|
|-
! Ods
| 20 ||  Adrian Sutil || Force India-Ferrari
| 5
| Hidravlika
| 20
|
|-
! Ods
| 12 ||  Timo Glock || Toyota
| 1
| Trčenje
| 10
|
|-
! Ods
| 14 ||  Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari
| 0
| Zavrten
| 18
|
|}

Formula 1 sezona 2008
2008